Sprague puede referirse a:

Lugares
Sprague (Connecticut), pueblo en el condado de New London, estado estadounidense de Connecticut.
Spragueville (Iowa), ciudad en el condado de Jackson, estado estadounidense de Iowa.
Sprague (Nebraska), villa  en el condado de Lancaster, estado estadounidense de Nebraska.
Sprague (Washington), ciudad en el condado de Lincoln, estado estadounidense de Washington. 

Personas
L. Sprague de Camp, escritor estadounidense.
Sprague Grayden, actriz estadounidense.
Thomas Archibald Sprague, botánico escocés.